Leuwidamar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Leuwidamar, distrikt, Banten, 
 Desa Leuwidamar, administrativ by, Banten, 

Robotskapade Indonesienförgreningar